Mitropacupen 1940 var den fjortonde säsongen av Mitropacupen. Finalen hann aldrig spelas på grund av Andra världskriget.

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final
På grund av andra världskriget ställdes finalen in.

Anmärkningslista

Källor
Rsssf.com

Fotbollssäsongen 1940